Вя́ртсильский мети́зный заво́д — российское металлургическое предприятие в посёлке Вяртсиля Сортавальского района Республики Карелия, производитель метизов.

История 
Одно из старейших металлургических предприятий России, основано в 1851 году.

К 1940 году завод располагал тремя мартеновскими печами, тремя прокатными станами, литейным и метизными цехами. Чугун получали в электродоменных печах завода в посёлке Хямекоски в 40 км от Вяртсиля.

После окончания советско-финской войны (1941—1944), для восстановления разрушенного производства, при заводе был организован исправительно-трудовой лагерь, действовавший до 1953 года. 

В 1960-х годах был введён в действие сеткоплетельный участок. В 1970—1980 годы мощность завода составляла 70 тыс. тонн метизов.

В 1990-е годы введены в действие производственные мощности по нанесению защитных полимерных и цинковых покрытий.

С 2002 года входит в состав холдинга ОАО «Мечел», является градообразующим предприятием.

В декабре 2004 года на заводе произошёл крупный пожар. Огонь охватил более тысячи квадратных метров площади, что составляло 30 % всей производственной площади завода. В двух цехах обрушилось 500 квадратных метров кровли.

Руководители завода 
 неизвестен
 А. Д. Коновалов (1946—1955)
 Н. П. Десницкий (1955—1961)
 С. Г. Нарышкин (1961—1978)
 М. Ш. Цейтлин (1978—1985)
 В. А. Владимиров (1985—1988)
 В. Г. Камелин (1988—2009)
 С. В. Федоров (2009-2010)
 С. А. Кочетков (2010-2018)
 И. А. Захаров с 2018 года

Продукция 
Стальная проволока, стальная плетёная сетка, проволочные гвозди, крепёж.

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. — С. 238—400 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1)

Ссылки 
 Вяртсильский метизный завод на сайте ОАО «Мечел»
 История Вяртсильского металлургического завода (1850 г. — 2011 г.)

Предприятия Карелии
Производители металлоизделий
Предприятия «Мечела»